Futbolo klubas Babrungas er en litauisk fodboldklub fra Plungė.

Holdets farver er gul og blå. Klubben har hjemmebane på Plungės central stadion (kapacitet 1.000).

Historie 
Klubben blev stiftet i 1935. Under den sovjetiske besættelse i Litauen var klubben i eliten divisionen.

I 1956 blev holdet fra Plungė blevet litauisk fodbold mestere.

I øjeblikket spiller de i II Lyga, vestlige zone.

Historiske navne 
 1942—1947:	Babrungas
 1948—1955:	Spartakas
 1956—1972:	Linų audiniai
 1973—1989:	Kooperatininkas
 1990—1993:	Robotas
 1994— nu: Babrungas

Titler

Nationalt 
 A klasė (D1)
 Vindere (1): 1956.
 3.plads (6): 1957, 1959–1960.

 Pirma lyga (D2)
 Vindere (1): 1990, Pirma lyga, (D2)

 Antra lyga (D3)
 Vindere (1): 1996–1997, Trečia lyga (D3)*
 Andenplads (1): 2018, Antra lyga (D3)*

 Litauiske Cup
 Vindere:
 Andenplads (2): 1955 og 1978..

Historiske slutplaceringer

1956 – 1961

2016 – 2019

Klub farver 
????–2015 grøn og hvid.

Fra 2016 gul og blå.

Bane farver 
Hjemmebane

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 ̺
 ̺

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  A. Jadziauskas, 1956
  Jeremiah "Rudy" Roediger, 2017–2018
  Algis Petkus (20??- nutid);

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Facebook FK "Babrungas"   (lt)
 Officiell Hemsida 1lyga.lt (lt)
 soccerway.com  (en)
 lietuvosfutbolas.lt  (lt)
 Statistics & Info  (en)

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1935